Райтенбух () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Вайссенбург-Гунценхаузен. Население составляет 1134 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 38,20 км². Официальный код — 09 5 77 163.

Коммуна подразделяется на 5 сельских округов.

Население 
 общины составляет  чел.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии